Sir Charles Napier (1786-1860), neveu de George Napier, amiral, homme politique ; 
 Charles Napier (1936-2011), acteur américain.

Voir aussi 
 Charles Napier Hemy (1841-1917), peintre britannique, connu pour ses marines
 Charles James Napier (1782-1853), général britannique et Commander-in-Chief aux Indes.